Морозевич — прізвище.

Відомі носії 
 Морозевич Борис Дмитрович (1910—1989) — український звукооператор.
 Морозевич Іван Антонович (1888—1920) — начальник штабу дивізії Дієвої Армії УНР.
 Морозевич Маркіян Борисович (1998—2022) — лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Морозевич Олександр Сергійович — російський шахіст, гросмейстер з 1994 року.
 Морозевич Юзеф Августович — видатний польський мінералог, петрограф та геолог кінця XIX — початку XX століття.
Білоруські прізвища